Micó d'Atenes, pintor i escultor grec
 Micó de Siracusa, escultor grec
 Josep Micó